Als Wasserturm Krefeld zu bezeichnen sind
 der erhaltene Wasserturm an der Gutenbergstraße
 der abgerissene Wasserturm an der Gladbacher Straße
 der Wasserturm in Hüls